МКС-17 — Семнадцатая долговременная экспедиция к Международной космической станции. Самый молодой командир МКС — Сергей Волков (35 лет).

Основной экипаж пробыл на МКС с 10 апреля, 12:57 UTC (момент стыковки корабля «Союз ТМА-12» к МКС) по 24 октября, 00:16 UTC 2008 года (момент отстыковки корабля «Союз ТМА-12» от МКС).

Экипаж

Дублирующие экипажи

Формирование экипажа 
 5 мая 2006 года — Роскосмос, ЦПК и РКК «Энергия» предварительно распределили космонавтов по экипажам МКС 15-19.
 19 марта 2008 года — официально утверждён состав 17-й экспедиции на МКС и прокомментирована ситуация с заменой участника экспедиции посещения ЭП-14 Ко Сана.

Ход экспедиции

Выходы в открытый космос 
 10 июля 2008 года,  Сергей Волков и  Олег Кононенко, выход из модуля «Пирс», длительность 6 ч 18 мин, осмотр и механическая расстыковка одного из пяти замков, соединяющих спускаемый аппарат и приборно-агрегатный отсек корабля «Союз ТМА-12» с целью определения риска баллистического спуска.
 15 июля 2008 года,  Сергей Волков и  Олег Кононенко, выход из модуля «Пирс», длительность 5 ч 54 мин, установка мишени на зенитный стыковочный узел модуля «Звезда» для будущей стыковки с российским стыковочным отсеком-2 (малым исследовательским модулем-2), установка научной аппаратуры для эксперимента «Всплеск», снятие научного блока «Биориск-МСН».

Принятые грузовые корабли 
  «Прогресс М-64» — старт 14 мая 2008 года, стыковка 16 мая 2008 года.
  «Прогресс М-65» — старт 10 сентября 2008 года, стыковка 17 сентября 2008 года.

Отстыкованные грузовые корабли 
  «Прогресс М-64» — от надирного стыковочного узла модуля «Заря» 1 сентября 2008 года
  «Жюль Верн» — от кормового стыковочного узла модуля «Звезда» 5 сентября 2008 года

Экспедиции посещения 
 Экспедиция посещения ЭП-14 в составе  Ли Со Ён (дублёр —  Ко Сан) — первого космонавта и одновременно первой женщины-космонавта из Южной Кореи. Старт 08.04.2008 и стыковка 10.04.2008 на корабле  «Союз ТМА-12» вместе с двумя членами экипажа МКС-17. Расстыковка и посадка 19.04.2008 на корабле  «Союз ТМА-11» вместе с двумя членами экипажа МКС-16.
  Спейс Шаттл «Дискавери» миссии STS-124, старт 31.05.2008, стыковка 02.06.2008, расстыковка 11.06.2008, посадка 14.06.2008. Доставка на МКС основной секции японского модуля «Кибо». Смена одного члена экипажа МКС-17. Экипаж шаттла выполнил три выхода в открытый космос из модуля «Квест».
 Вместе с основным экипажем  кораблём «Союз ТМА-13» на МКС был доставлен участник экспедиции посещения ЭП-15 пятый космический турист Ричард Гэрриот, пробывший на околоземной орбите с 12 октября по 24 октября 2008 года (стыковка 14 октября 2008 года, расстыковка 24 октября 2008 года). Возвращение на корабле «Союз ТМА-12» вместе с двумя членами экипажа МКС-17. В качестве дублёра Гэрриота подготовку проходил австралийский бизнесмен Ник Хэлик.

События 
 8 апреля 2008 года — успешно состоялся старт корабля «Союз ТМА-12», который доставит на МКС экипаж 17-й основной экспедиции.
 10 апреля 2008 года в 16:57 (мск.) корабль «Союз ТМА-12» пристыковался к стыковочному узлу модуля «Пирс».
 24 октября 2008 года в 4 часа 16 минут 18 секунд по московскому времени корабль «Союз ТМА-12» с космонавтами Сергеем Волковым, Олегом Кононенко и Ричардом Гэрриоттом отстыковался от Международной космической станции и перешёл в режим автономного полета.

Примечания

Ссылки 
 РКК «Энергия»: МКС-17. energia.ru
 ЦУП: МКС-17. mcc.rsa.ru
 Интересные факты и фотографии с форума novosti-kosmonavtiki.ru

Экспедиции МКС